Le terme Rue des Blés peut faire référence à :
 la rue des Blés à Colmar
 la rue des Blés à Guebwiller